Cieki w Polsce
 Garbutka – potok, dopływ Pokrzywianki koło Mominy
 Garbutka – potok, dopływ Pokrzywianki koło Czerwonej Góry

Przypisy